Molekulska formula -{C19H22O6}- se može odnositi na:

 Cinaropikrin
 Dihidrokanakugiol
 Giberelinska kiselina